Плиски — деревня в Локнянском районе Псковской области России. Входит в состав Алексеевской волости.

Расположена в 5 км к югу от райцентра Локня на автодороге на Великие Луки () и соответствующем участке железной дороги.

Численность населения деревни составляла 40 жителей в 2000 году, 20 жителей в 2011 году.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района